Nier (biologie), een orgaan
 Nier (culinair), een voedingsmiddel
 Nier (computerspelserie), een computerspelserie
 Nier (computerspel), het eerste spel uit de serie
 Nier: Automata, het tweede spel uit de serie

 Alfred Nier (1911 - 1994), Amerikaans natuurkundige
 Kurt Nier (1927), voormalig Duits diplomaat en politicus

Zie ook
 kunstnier
 Niers, een rivier in het Duits-Nederlandse grensgebied